Der Begriff Rappahannock bezeichnet:

 Rappahannock River – ein Fluss in Virginia USA
 Rappahannock River (Neuseeland) – ein Fluss in Neuseeland
 Rappahannock County – ein County im Bundesstaat Virginia der Vereinigten Staaten
 Rappahannock (Volk) – ein Indianerstamm in der Gegend des Rappahannock River
 Rappahannock (Schiff) – ein Vollschiff vom Typ Down Easter
 USNS Rappahannock (T-AO-204) – ein Tanker für Seeversorgung der United States Navy